Borgeaud ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Borgeaud (1852–1925), Schweizer Architekt
 Georges Borgeaud (1914–1998), Schweizer Schriftsteller
 Marius Borgeaud (1861–1924), Schweizer Maler
 Nelly Borgeaud (1931–2004), Schweizer Schauspielerin
 Nicolas Borgeaud (* 1993), australischer Volleyballspieler 
 Philippe Borgeaud (* 1946), Schweizer Religionswissenschaftler
 Willy Borgeaud (1913–1989), schweizerisch-kanadischer Sprach- und Religionswissenschaftler